Het Monte Carlo Open van 1997 werd gespeeld van 21 tot en met 27 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo